Гречаны:

 Гречаны — один из микрорайонов областного центра г. Хмельницкого.
 Гречаны — узловая участковая станция Жмеринской дирекции Юго-Западной железной дороги Украины.